

Religione 
 Vudù (scritto anche Voodoo in inglese) – religione afroamericana dai caratteri sincretici e fortemente esoterici

Aviazione 
 McDonnell XF-88 Voodoo – aereo da caccia statunitense rimasto alla fase di prototipo
 McDonnell F-101 Voodoo – aereo da caccia statunitense

Cinema 
 Voodoo – film del 1995 diretto da René Eram

Informatica 
 Voodoo 1 – scheda video della 3dfx
 Voodoo 2 – scheda video della 3dfx
 Voodoo 3 – scheda video della 3dfx
 Voodoo 5 –  scheda video della 3dfx

Musica 
 Voodoo – album di King Diamond del 1998
 Voodoo – singolo dei Godsmack del 1999, dall'album Godsmack
 Voodoo – album di D'Angelo del 2000
 Voodoo – traccia dell'album The Cosmos Rocks dei Queen + Paul Rodgers del 2008
 Voodoo – album di Alexz Johnson  del 2010
 Voodoo – singolo del duo canadese DVBBS con Jay Hardway del 2015
 Voodoo – singolo di Pegboard Nerds con Tony Junior del 2017

Personaggi 
 Voodoo – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Fratello Voodoo – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Hoodude Voodoo – personaggio della linea di bambole Monster High, una bambola voodoo a grandezza naturale creata da Frankie Stein

Pagine correlate 
 Vudù (disambigua)

pt:Vodum (desambiguação)